Digonogastra cameroni (Brethes), een schildwesp
 Digonogastra cameroni (Enderlein), een schildwesp